La nazionale di pallavolo maschile della Georgia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Georgia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Georgia.

Risultati

European Silver League

Voci correlate
 Nazionale di pallavolo femminile della Georgia